The Breakfast Club (film), een Amerikaanse film uit 1985 van John Hughes
The Breakfast Club (radioprogramma), een KRO-radioprogramma op de Nederlandse zender Radio 3
The Breakfast Club (Nostalgie), een radioprogramma op de Vlaamse zender Nostalgie
Breakfast Club (band), een band uit USA met Dan Gilroy, Ed Gilroy en Madonna